Schustergasse 20 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Bauwerke:
 Schustergasse 20 (Imst), denkmalgeschütztes Objekt in Imst, Tirol, Österreich
 Schustergasse 20 (Marktbreit), Baudenkmal in Marktbreit, Unterfranken, Bayern, Deutschland